Aleksiej Leonow – radziecki kosmonauta
 Aleksiej Iwanowicz Leonow – radziecki marszałek wojsk łączności